Renesansni, tj. intelektualistički pristup svijetu i vjeri pogodovao je pojavi protestantske reformacije. Na nju je Crkva odgovorila Tridentskim saborom, u 16. stoljeću, za kojim je slijedila katolička obnova. 

U gradnji se crkava naglasak s »razuma« premješta na »srce«. Izgradnjom crkava raskošnih oblika i ukrasa želi se dodirnuti i pokrenuti čovjekove osjećaje, jer vjera nije samo stvar razumskog shvaćanja nego uključuje cijeloga čovjeka i sve načine njegova očitovanja. Protivnici su kasnije takav pristup nazvali barok, tj. izvitoperena umjetnost. Umjesto pravilnih renesansnih oblika, kruga i kvadrata, u baroku se susreću njihovi izduženi oblici, elipsa i pravokutnik. Izvana crkve izgledaju kao da se izvijaju, dok im je unutrašnjost raskošno ukrašena, s puno zlata i blještavih boja. Crkve sagrađene u tom vremenu na promatrača ostavljaju fantastičan i zapanjujući dojam. 

Barok je bio posljednji općeprihvaćen način gradnje crkava u Europi.

Barokne crkve u Hrvatskoj 
 Crkva sv. Franje Ksaverskog u Zagrebu

Povezani članci 

 barok
 barokna arhitektura
 manirizam
 rokoko
 kršćanska umjetnost
 crkvena arhitektura
 ranokršćanska Crkva
 predromanička crkva
 romanička crkva
 gotička crkva
 renesansna crkva
 klasicistička crkva
 moderna crkva

Literatura 

 Čaplar – Henčić:  Zajednica 2 – priručnik za katehete, Zagreb, 2011.

Vanjske poveznice 
]

Crkvena arhitektura
Barokna arhitektura